Эдерхайм () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Швабия. Входит в состав района Донау-Рис.  Население составляет 1134 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 16,57 км². Официальный код  —  09 7 79 136.

См. также 
 Монастырь Кристгартен

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии